Holly Springs kan syfta på:

Geografi

USA 

 Holly Springs, Georgia, ort, Cherokee County, 
 Holly Springs (ort i USA, Mississippi, Marion County), 
 Holly Springs, Mississippi, countyhuvudort, Marshall County, 
 Holly Springs, North Carolina, Wake County, 

Robotskapade USAförgreningar